Die Saison 2001/02 der 2. Volleyball-Bundesliga der Männer war die achtundzwanzigste Ausgabe dieses Wettbewerbs.

2. Bundesliga Nord 
Meister und Aufsteiger in die 1. Bundesliga wurden die Volley Dogs Berlin. Auch der Zweitplatzierte Moerser SC stieg auf. Absteiger bzw. Rückzügler waren der Eimsbütteler TV und der USC Münster.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende dreizehn Mannschaften in der 2. Bundesliga Nord der Männer:
 Volley Dogs Berlin
 VC Olympia Berlin
 TuB Bocholt
 VV Humann Essen
 Eimsbütteler TV Hamburg
 TSV Giesen
 MTV 48 Hildesheim
 Volley Tigers Ludwigslust
 Moerser SC
 USC Münster
 Netzhoppers Königs Wusterhausen
 Oststeinbeker SV
 FC Schüttorf 09

Tabelle

2. Bundesliga Süd 
Meister und Aufsteiger in die 1. Bundesliga wurde der TSV Bad Saulgau. Absteiger bzw. Rückzügler waren die SSG Etzbach und die SG Rodheim.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende zwölf Mannschaften in der 2. Bundesliga Süd der Männer:
 TV Biedenkopf
 SG Eltmann
 SSG Etzbach
 Volleyball-Internat Frankfurt
 FT 1844 Freiburg
 VfB Friedrichshafen II
 TSV Friedberg
 VC Markranstädt
 SG Rodheim
 TG Rüsselsheim
 TSV Bad Saulgau
 FTM Schwabing

Tabelle

Weblinks 
 2. Volleyball-Bundesliga Nord Männer Archiv
 2. Volleyball-Bundesliga Süd Männer Archiv

2001 02
Volleyballsaison 2001/02